IID steht für:
 Instituts-Identifikation, früher BC-Nummer
 Institut für interreligiösen Dialog

iid steht für:
 independent and identically distributed, siehe Unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen

Abkürzung